Microliza är ett släkte av insekter. Microliza ingår i familjen Flatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Microliza